L'abréviation 2S peut faire référence à :

 la deuxième section des officiers généraux, en France ;
 la fête commémorant la bataille d'Austerlitz du , à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;
 aux personnes , ou bispirituelles ;
 le HMS Sterlet (2S), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi